ССР — аббревиатура:
 ССР — Советская Социалистическая Республика — форма административного деления СССР.
 ССР — «Сам себе режиссёр», российская телевизионная передача.
 ССР — сводный сметный расчёт стоимости — форма сметной документации.
 ССР — Словацкая советская республика — государство в Европе, существовавшее с 16 июня по 7 июля 1919 года.
 ССР — Словацкая социалистическая республика — название Словакии с 1969 по 1990 год (в составе ЧССР).
 ССР — Служба специальных расследований Литвы, подразделение МВД Литвы по борьбе с коррупцией и служебными преступлениями
 ССР — Содружество свободных республик
 ССР — Сообщество по защите прав страхователей России
 ССР — социально-стрессовые расстройства — подкласс социогенных психических расстройств.
 ССР — средства специальной радиоэлектроники — учебная дисциплина, например: кафедра средств специальной радиоэлектроники (ССР) СПбГЭТУ
 ССР — Стратегический союз риэлторов — агентство недвижимости в Москве, основанное в 1993 году.
 ССР — Страховой союз России — общественная организация в сфере страхования, созданная в 1993 году, а в 1996 вошедшая в состав Всероссийского союза страховщиков.
 ССР — Стрелковый союз России, общероссийская спортивная общественная организация.
 ССР — Союз садоводов России — общественная организация, основанная в 1999 году.

См. также 
 СССР (значения)

Примечания

Ссылки 
 Словарь сокращений русского языка